Urupês kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Urupês (ort), São Paulo, 
 Urupês (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar